

Lokalizacje

Niemcy 
 Eckersdorf – dzielnica Freitalu
 Eckersdorf – dzielnica Seßlachu
 Eckersdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Biestrzykowice
 Biestrzyków
 Bożanów
 Bożejowice
 Bożkowice
 Bożków
 Bożnów
 Florczaki

Osoby 
 Fred Eckersdorf – niemiecki malarz